Di seguito una lista di asteroidi dal numero 206001 al 207000 con data di scoperta e scopritore.

206001-206100 

|-
| 206001 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 206002 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206003 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206004 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206005 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206006 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206007 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206008 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206009 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206010 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 206011 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206012 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206013 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 206014 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 206015 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 206016 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206017 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 206018 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 206019 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 206020 - ||  || 8 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 206021 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206022 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206023 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206024 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206025 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206026 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206027 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206028 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206029 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206030 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206031 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206032 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206033 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206034 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206035 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206036 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206037 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206038 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206039 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206040 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206041 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206042 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206043 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206044 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206045 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206046 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206047 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206048 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206049 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206050 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206051 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206052 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206053 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206054 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206055 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206056 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206057 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206058 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206059 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206060 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206061 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206062 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206063 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206064 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206065 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206066 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206067 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206068 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 206069 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206070 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206071 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206072 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 206073 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206074 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206075 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206076 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206077 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 206078 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206079 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206080 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 206081 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206082 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206083 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206084 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206085 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 206086 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206087 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206088 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206089 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206090 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206091 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206092 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206093 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206094 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206095 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206096 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206097 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206098 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 206099 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206100 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|}

206101-206200 

|-
| 206101 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206102 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206103 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206104 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206105 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206106 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206107 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206108 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206109 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206110 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206111 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206112 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 206113 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 206114 - ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 206115 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206116 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206117 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206118 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206119 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206120 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206121 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206122 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206123 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206124 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206125 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206126 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206127 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206128 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206129 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 206130 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206131 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 206132 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206133 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206134 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 206135 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206136 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206137 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206138 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206139 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206140 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206141 - ||  || 4 ottobre 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 206142 - ||  || 4 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 206143 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206144 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206145 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206146 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206147 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206148 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206149 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206150 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206151 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206152 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206153 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206154 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206155 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206156 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206157 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206158 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206159 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206160 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206161 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206162 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206163 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206164 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206165 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206166 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206167 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206168 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206169 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206170 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206171 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206172 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206173 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206174 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206175 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206176 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206177 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206178 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206179 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206180 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206181 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206182 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206183 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206184 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206185 Yip ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206186 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206187 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 206188 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206189 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206190 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206191 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206192 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206193 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206194 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206195 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206196 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206197 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206198 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206199 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206200 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|}

206201-206300 

|-
| 206201 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206202 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206203 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 206204 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206205 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206206 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 206207 - ||  || 20 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206208 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 206209 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206210 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206211 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206212 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206213 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206214 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206215 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206216 - ||  || 8 novembre 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 206217 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206218 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206219 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 206220 - ||  || 6 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 206221 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206222 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206223 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206224 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206225 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206226 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206227 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206228 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206229 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206230 - ||  || 12 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 206231 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206232 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206233 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206234 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206235 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206236 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206237 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 206238 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 206239 - ||  || 25 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 206240 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206241 Dubois ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 206242 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206243 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 206244 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206245 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206246 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206247 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 206248 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 206249 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206250 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206251 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 206252 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206253 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206254 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206255 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 206256 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206257 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206258 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206259 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206260 - ||  || 13 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 206261 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206262 - ||  || 14 dicembre 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 206263 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206264 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206265 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206266 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 206267 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 206268 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206269 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206270 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206271 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206272 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206273 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206274 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206275 - ||  || 30 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 206276 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206277 - ||  || 3 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 206278 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 206279 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206280 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206281 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206282 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206283 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206284 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206285 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206286 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206287 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206288 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206289 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206290 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206291 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206292 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206293 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206294 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 206295 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 206296 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 206297 - ||  || 22 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 206298 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 206299 - ||  || 7 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 206300 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|}

206301-206400 

|-
| 206301 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 206302 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 206303 - || 2003 HT || 21 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 206304 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 206305 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 206306 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 206307 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 206308 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 206309 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 206310 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 206311 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 206312 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 206313 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 206314 - ||  || 25 maggio 2003 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 206315 - ||  || 25 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 206316 - ||  || 21 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 206317 - ||  || 30 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 206318 - ||  || 23 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 206319 - ||  || 25 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 206320 - || 2003 NT || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206321 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206322 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 206323 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 206324 - || 2003 ON || 17 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 206325 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206326 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 206327 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 206328 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206329 - ||  || 24 luglio 2003 || OAM
|-
| 206330 - ||  || 23 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 206331 - ||  || 26 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 206332 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206333 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 206334 - ||  || 31 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 206335 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 206336 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206337 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206338 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 206339 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206340 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206341 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206342 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206343 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206344 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206345 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206346 - ||  || 4 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 206347 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 206348 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 206349 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206350 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206351 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206352 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206353 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206354 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206355 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206356 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206357 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206358 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206359 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206360 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206361 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206362 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206363 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206364 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206365 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206366 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206367 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206368 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206369 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206370 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206371 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206372 - ||  || 26 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 206373 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 206374 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206375 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 206376 - ||  || 30 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 206377 - ||  || 23 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 206378 - || 2003 RB || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206379 - ||  || 4 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206380 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206381 - ||  || 2 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206382 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206383 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206384 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206385 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206386 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206387 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206388 - ||  || 3 settembre 2003 || Bickel, W.
|-
| 206389 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206390 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206391 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206392 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206393 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206394 - ||  || 17 settembre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 206395 - ||  || 18 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 206396 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206397 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206398 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206399 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206400 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|}

206401-206500 

|-
| 206401 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206402 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206403 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206404 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206405 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206406 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206407 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206408 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206409 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206410 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206411 - ||  || 20 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 206412 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206413 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206414 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206415 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206416 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206417 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206418 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206419 - ||  || 21 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 206420 - ||  || 19 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 206421 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 206422 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206423 - ||  || 16 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206424 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206425 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206426 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206427 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206428 - ||  || 21 settembre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 206429 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206430 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206431 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206432 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206433 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206434 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206435 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206436 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206437 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206438 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206439 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206440 - ||  || 25 settembre 2003 || Uccle
|-
| 206441 - ||  || 29 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 206442 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206443 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206444 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206445 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206446 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206447 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206448 - ||  || 26 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 206449 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 206450 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206451 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206452 - ||  || 30 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206453 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 206454 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206455 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206456 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 206457 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206458 - || 2003 TM || 3 ottobre 2003 || Durig, D. T.
|-
| 206459 - ||  || 2 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206460 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206461 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206462 - ||  || 15 ottobre 2003 || Young, J. W.
|-
| 206463 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206464 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206465 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206466 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206467 - ||  || 2 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206468 - || 2003 UY || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206469 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206470 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206471 - ||  || 16 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206472 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206473 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206474 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206475 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206476 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206477 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206478 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206479 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206480 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206481 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206482 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206483 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206484 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206485 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206486 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206487 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206488 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206489 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206490 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206491 - ||  || 16 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 206492 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206493 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206494 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206495 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206496 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206497 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206498 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206499 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206500 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|}

206501-206600 

|-
| 206501 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206502 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206503 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206504 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206505 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206506 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206507 - ||  || 18 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206508 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206509 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206510 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206511 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206512 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206513 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206514 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206515 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206516 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206517 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206518 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206519 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206520 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206521 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206522 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206523 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206524 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206525 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206526 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206527 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206528 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206529 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206530 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206531 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206532 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206533 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206534 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206535 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206536 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206537 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206538 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206539 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206540 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206541 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206542 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206543 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206544 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206545 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206546 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206547 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206548 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206549 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 206550 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206551 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206552 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206553 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206554 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206555 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206556 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206557 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206558 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206559 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206560 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206561 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206562 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206563 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206564 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206565 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206566 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206567 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206568 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206569 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 206570 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206571 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 206572 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206573 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 206574 - || 2003 VC || 3 novembre 2003 || Sárneczky, K.
|-
| 206575 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206576 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206577 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206578 - || 2003 WQ || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 206579 - ||  || 16 novembre 2003 || Stevens, B. L.
|-
| 206580 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 206581 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206582 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206583 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206584 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206585 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206586 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206587 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206588 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206589 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206590 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206591 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206592 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206593 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206594 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206595 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206596 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206597 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206598 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206599 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206600 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|}

206601-206700 

|-
| 206601 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206602 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206603 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206604 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206605 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206606 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206607 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206608 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206609 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206610 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206611 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206612 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 206613 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206614 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206615 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206616 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206617 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206618 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206619 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206620 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206621 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206622 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206623 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206624 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206625 - ||  || 23 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206626 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206627 - ||  || 23 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206628 - ||  || 24 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206629 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206630 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206631 - ||  || 30 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206632 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206633 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206634 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206635 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206636 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206637 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206638 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 206639 - ||  || 24 novembre 2003 || NEAT
|-
| 206640 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 206641 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206642 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 206643 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 206644 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206645 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206646 - ||  || 19 dicembre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 206647 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206648 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 206649 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 206650 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206651 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206652 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206653 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206654 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 206655 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206656 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206657 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206658 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206659 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206660 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206661 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206662 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206663 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206664 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206665 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206666 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206667 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206668 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206669 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206670 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206671 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206672 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206673 - ||  || 27 dicembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 206674 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206675 - ||  || 25 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206676 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206677 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206678 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206679 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206680 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206681 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206682 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206683 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206684 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206685 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206686 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206687 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206688 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 206689 - ||  || 30 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206690 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206691 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206692 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206693 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 206694 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 206695 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 206696 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 206697 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206698 - ||  || 13 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206699 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206700 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|}

206701-206800 

|-
| 206701 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206702 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206703 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206704 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206705 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206706 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206707 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206708 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206709 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206710 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206711 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206712 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206713 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 206714 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206715 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206716 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206717 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206718 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206719 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206720 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206721 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206722 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206723 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206724 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206725 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206726 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206727 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206728 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206729 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206730 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206731 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206732 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206733 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206734 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206735 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206736 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206737 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 206738 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 206739 - ||  || 31 gennaio 2004 || CSS
|-
| 206740 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206741 - ||  || 16 gennaio 2004 || CSS
|-
| 206742 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206743 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206744 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206745 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206746 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206747 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206748 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 206749 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206750 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206751 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206752 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 206753 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206754 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 206755 - ||  || 12 febbraio 2004 || Young, J. W.
|-
| 206756 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206757 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 206758 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206759 - ||  || 9 febbraio 2004 || Tenagra II
|-
| 206760 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206761 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206762 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206763 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206764 - ||  || 12 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 206765 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206766 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206767 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206768 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206769 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206770 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206771 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206772 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206773 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206774 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206775 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206776 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206777 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206778 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206779 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206780 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206781 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206782 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206783 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 206784 - ||  || 2 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206785 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206786 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206787 - || 2004 DQ || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206788 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206789 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206790 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 206791 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206792 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206793 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206794 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206795 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206796 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206797 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206798 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206799 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206800 - ||  || 24 febbraio 2004 || NEAT
|}

206801-206900 

|-
| 206801 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206802 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206803 - ||  || 20 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206804 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206805 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206806 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206807 - ||  || 25 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206808 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206809 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206810 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206811 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 206812 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206813 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 206814 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 206815 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206816 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206817 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206818 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206819 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206820 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206821 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206822 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206823 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206824 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206825 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206826 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206827 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206828 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206829 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206830 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 206831 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206832 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206833 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206834 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206835 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206836 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206837 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206838 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206839 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206840 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206841 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206842 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206843 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206844 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206845 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206846 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206847 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206848 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206849 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206850 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 206851 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206852 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206853 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206854 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206855 - ||  || 30 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206856 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206857 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206858 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206859 - ||  || 19 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206860 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206861 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206862 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206863 - ||  || 16 marzo 2004 || Valmeca
|-
| 206864 - ||  || 19 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206865 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206866 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206867 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 206868 - ||  || 20 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206869 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206870 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206871 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206872 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206873 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206874 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206875 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206876 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206877 - ||  || 20 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 206878 - ||  || 29 marzo 2004 || CSS
|-
| 206879 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206880 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 206881 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 206882 - ||  || 9 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206883 - ||  || 12 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206884 - ||  || 8 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206885 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 206886 - ||  || 14 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206887 - ||  || 15 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 206888 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206889 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206890 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206891 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 206892 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 206893 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206894 - ||  || 17 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206895 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206896 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 206897 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206898 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206899 - ||  || 17 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 206900 - ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|}

206901-207000 

|-
| 206901 - ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|-
| 206902 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206903 - ||  || 24 aprile 2004 || NEAT
|-
| 206904 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206905 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 206906 - ||  || 11 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 206907 - ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 206908 - ||  || 9 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 206909 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 206910 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 206911 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 206912 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 206913 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206914 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206915 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206916 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206917 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 206918 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206919 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 206920 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206921 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206922 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206923 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206924 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206925 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206926 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 206927 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 206928 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 206929 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 206930 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206931 - ||  || 8 settembre 2004 || CINEOS
|-
| 206932 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206933 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206934 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206935 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206936 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206937 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206938 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206939 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206940 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206941 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206942 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206943 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 206944 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 206945 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206946 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 206947 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206948 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206949 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206950 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206951 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206952 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206953 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 206954 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206955 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206956 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206957 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 206958 - ||  || 17 settembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 206959 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 206960 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206961 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206962 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206963 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206964 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 206965 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206966 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206967 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206968 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206969 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 206970 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 206971 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206972 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206973 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206974 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206975 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206976 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 206977 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 206978 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206979 - ||  || 13 ottobre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 206980 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206981 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206982 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 206983 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 206984 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206985 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 206986 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 206987 - ||  || 8 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 206988 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206989 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206990 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206991 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206992 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206993 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206994 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206995 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206996 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206997 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206998 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 206999 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 207000 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0206001